Дорджи Пюрвеевич Пюрвеев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году на хуторе Ики-Манлан. Член ВКП(б) с 1921 года.

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1943 гг. — письмовод, заведующий военным отделом Сталинского аймачного исполкома, член Сталинского аймачного исполкома, 1-й секретарь Сталинского укома РКСМ, заведующий организаторского отдела Мало-Дербетовского улускома партии, заведующий Отделом руководящих партийных органов Калмыцкого областного комитета ВКП(б), председатель Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

Умер в 1953 году в станице Зональной Алтайского края.

Ссылки 
 Пюрвеев
 Пюрвеев

Председатели Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва